Критово — название населённых пунктов в России:

 Критово — село в Боготольском районе Красноярского края.
 Критово — деревня в Покровском районе Орловской области.

См. также 
 Критовский сельсовет
 Критовул